

Жилинська сільська рада — сільське поселення, Бузулуцький район, Оренбурзька область
 Жилинська сільська рада — сільське поселення, Первомайський район, Алтайський край

Жилинська сільська рада — колишня сільська рада, Чортківський район, Тернопільська область